Christophe Priou, homme politique français ;
 Emmanuel Priou, producteur de films français ;
 Franck Priou, footballeur français ;
 Guillaume Priou, journaliste sportif français ;
 Louis Priou (1845-1917), peintre français ;
 Roger Priou-Valjean, résistant et homme politique français ;
 Thomas Priou (1986-), auteur, dessinateur et coloriste de bande dessinée français ;
 Victor Priou, résistant et homme politique français.